Кавалеро, Тони (англ. Tony Cavalero; 12 октября 1983; Аннандейл, Вирджиния, США) —американский актер и стендап-комик. Он более известен своей ролью Дьюи Финна в «Школе рока» на телеканале Nickelodeon, Кифа Чемберса в телесериале HBO «Праведные Джемстоуны» (2019-2022) и ролью Оззи Осборна в фильме «Грязь».

Биография 
Тони родился 12 октября 1983 в Северной Вирджинии. 

В детстве он был бойскаутом и занимался боевыми искусствами, имеется черный пояс по Тхэквондо. Окончив школу, юноша поступил в престижный Вирджинский Военный институт и планировал служить в армии, но увлекся стендапом и, окончив вуз, переехал в город Лос-Анджелес.

Дебютировал на телевидении в 2006 году. 

Кавалеро входит в основную труппу театра импровизации The Groundlings.

Продолжает по сей день заниматься своими сферами деятельности.

Личная жизнь 
Был женат на актрисе Annie Cavalero (Энни Кавалеро), детей нет

Интересные факты 

 У Тони черный пояс по Тхэквондо

Фильмография

Телевидение

Фильмография

Примечания 
Тони Кавалеро на IMDb

Актёры США